Ulmen steht für:

 Ulmen, eine Gattung von Laubbäumen

Orte:
 Ulmen (Eifel), Stadt im Landkreis Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz
 Verbandsgemeinde Ulmen, Landkreis Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz
 Ulmen, Name der Gemeinde Lemud im Département Moselle in Frankreich von 1940 bis 1944

Personen:
 Christian Ulmen (* 1975), deutscher Moderator, Entertainer und Schauspieler
 Collien Ulmen-Fernandes (* 1981), deutsche Moderatorin
 Heinrich von Ulmen (1175–1236), Ritter und Kreuzfahrer
 Irmgard von Ulmen (lebte im 12. und 13. Jahrhundert), Äbtissin im Kloster Stuben
 Margaretha von Ulmen (lebte im 12. und 13. Jahrhundert), Äbtissin im Kloster Sankt Thomas an der Kyll in der Eifel
 Toni Ulmen (1906–1976), deutscher Rennfahrer
 Wilhelm Ulmen (1914–1993), deutscher Jurist und Politiker (FDP)

Schmetterlingsart:
 Ulmen-Harlekin, Schmetterling (Nachtfalter) aus der Familie der Spanner (Geometridae)

Siehe auch:
 Ulme (Begriffsklärung)
 Ulmer